Како (Caco, Kako, Kakko) може да се отнася за:
 Cacosternum, genus от жаби
 Како (Фриули), херцог на Фриули (610-617)
 Како (замък), построен от кръстоносците в днешен Израел
 Тони Како (* 1975), финландски певец

Други:
 Как, в римската митология великан, син на Вулкан и брат на Кака
 Кака, римско божество

 Какко, музикален инструмент
 Какони, класа на финландски футбол

Вижте също 
 Кака